Воскресенский собор:

Россия 
 Воскресенский собор (Арзамас)
 Воскресенский собор (Борисов)
Воскресенский собор (Верхоленск)
 Воскресенский собор (Вологда)
 Воскресенский собор (Волоколамск)
 Воскресенский собор (Вытегра)
 Воскресенский собор (Вятка)
 Воскресенский собор (Дзержинск)
 Воскресенский собор в Воскресенском Новодевичьем монастыре (1849—1861, арх. Н. Е. Ефимов, Н. А. Сычёв).
 Воскресенский собор (Калачинск)
 Воскресенский собор (Кашин)
 Воскресенский собор (Кола)
 Воскресенский собор (Краснослободск)
 Воскресенский собор (Красноярск)
 Воскресенский собор (Кызыл)
 Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря близ Истры
 Воскресенский собор (Омск)
 Воскресенский собор (Почеп)
 Воскресенский собор (Смольный собор) Смольного монастыря (1748—1835, арх. Ф. Б. Растрелли, В. П. Стасов).
 Воскресенский собор (Старая Русса)
 Воскресенский войсковой собор — Старочеркасск
 Воскресенский собор (Тверь)
 Воскресенский собор (Тутаев)
 Воскресенский собор (Уфа)
 Воскресенский собор (Чердынь)
 Воскресенский собор (Череповец)
 Воскресенский собор (Шуя)
 Воскресенский собор (Южно-Сахалинск)
 Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге на канале Грибоедова, более известный, как «Спас на Крови» (1883—1907, арх. А. А. Парланд).
 Собор Воскресения Христова в Одинцовском городском округе Московской области, более известный как Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации (2020).

Другие страны 
 Воскресенский собор (Бишкек)
 Воскресенский собор (Кадьяк) (Аляска)
 Воскресенский собор (Брест) (Белоруссия)
 Воскресенский собор (Нарва) (Эстония)
 Собор Воскресения Христова (Подгорица) (Черногория)
 Воскресенский собор (Токио) (Япония)

См. также 
 Храм Воскресения Христова